Kuijken ist der Familienname einer belgischen Musikerfamilie, die in zwei Generationen hauptsächlich im Bereich der historischen Aufführungspraxis tätig ist

 Wieland Kuijken  (* 1938), Gambist und Cellist
 Sigiswald Kuijken (* 1944), Violinist und Gambist, ⚭ mit Marleen Kuijken-Thiers (* 1945) Violinistin und Bratschistin, Gründer und Leiter des Kuijken Quartett und des Ensembles La Petite Bande
 Barthold Kuijken (* 1949), Flötist
 Sara Kuijken (* 1968), Violinistin und Bratschistin, zeitweise Dozentin für Barockvioline am Brüsseler Konservatorium. Tochter von Sigiswald K.
 Piet Kuijken, (* 1972 Brügge),  Dozent für Klavier und Hammerklavier am Brüsseler Konservatorium
 Veronica Kuijken (* 1978), Violinistin und Pianistin. Tochter von Sigiswald K.
 Marie Kuijken, Sopranistin und Pianistin. Tochter von Sigiswald K.
 Filip Kuijken, Geigenbauer in Japan